Епархия Гизы () — епархия Коптской католической церкви с центром в городе Гиза, Египет.

История 
21 марта 2003 года Римский папа Иоанн Павел II учредил епархию Гизы Коптской католической церкви, выделив её из епархии Александрии.

Ординарии епархии 
 епископ Andraos Salama (21.03.2003 — 6.12.2005);
 епископ Antonios Aziz Mina (27.12.2005 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация на официальном сайте Коптской католической церкви 
 Информация 
 Информация 

Восточнокатолические епархии Египта
Епархии Коптской католической церкви
Эль-Гиза